

Замшани — село в Ратнівському районі Волинської області

Замшани — село в гміні Неліш Замойського повіту Люблінського воєводства